Coronation peut signifier :
Le sacre (coronation en anglais), cérémonie de couronnement d'un monarque
 : documentaire sur le confinement de Wuhan 
Coronation, un film chilien de 2000
Coronation (raisin), un raisin de table originaire du Canada (aussi appelé Sovereign Coronation)
Coronation Anthems, des œuvres musicales de Georg Friedrich Haendel
Coronation Street, le soap opera ayant été en cours le plus longtemps à la télévision au monde et toujours en production
Coronation, ville canadienne
Glacier Coronation, un glacier sur l'île de Baffin, Nunavut, au Canada
LMS Princess Coronation Classe 6220 Coronation, première locomotive de la LMS Princess Coronation Class
 Coronation, mélodie d', publiée pour la première fois en 1779, utilisée pour l’hymne 
Coronation, un cheval de course pur sang, gagnant du Derby d'Epsom en 1841 
Coronation, un cheval de course pur sang, gagnant du Prix de l'Arc de Triomphe en 1949.
La Coronation Cup, course hippique disputée à Epsom en Angleterre
Les Coronation Stakes, course hippique disputée à Ascot en Angleterre

Références 

Homonymie de toponyme